La saison 2012-2013 de Eredivisie est la cinquante-septième édition de la première division hollandaise. Le premier niveau du championnat oppose dix-huit clubs néerlandais en une série de 34 rencontres durant la saison de football.

Les quatre premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Les deux autres places sont attribuées au vainqueur de la coupe nationale, et au vainqueur du playoff européen.

Participants 

Légende des couleurs

Classement 
Classement mis à jour le 

|}

Barrages

Coupe d'Europe 
Le vainqueur est qualifié pour le  de la Ligue Europa 2013-2014.

Relégation 
Les vainqueurs sont promus ou maintenus en première division.

Statistiques individuelles

Classement des buteurs 
mise à jour :

Classement des passeurs

Statistiques

Leader par journée

Notes et références 

Football
Football
2012-2013
Pays-Bas M1